Les Strombidiida sont un ordre de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, et de la classe des Oligotrichea.

Description 
Voir famille Strombidiidae.

Distribution 
Voir famille Strombidiidae.

Liste des familles 
Selon  :
 Strombidiidae Fauré-Fremiet, 1970

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Strombidiida Petz & Foissner, 1992.

Liens externes

Notes et références 

Oligotrichea
Ordre de ciliés (nom scientifique)